Torrecilla de los Ángeles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecilla de los Ángeles (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torrecilla de los Ángeles (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar